Igor Sergueïevitch Oulanov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Krasnokamsk en Union soviétique) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Oulanov a été choisi par les Jets de Winnipeg au  du repêchage d'entrée dans la LNH 1991. Il a joué pour les Jets, les Capitals de Washington, les Blackhawks de Chicago, le Lightning de Tampa Bay, les Canadiens de Montréal, les Oilers d'Edmonton, les Rangers de New York et les Panthers de la Floride de la LNH.

En 2002, il fit partie de l'échange au Panthers de la Floride impliquant Pavel Boure. Igor revint à Edmonton en 2003.

Il a également représenté la Russie aux championnats du monde de 1994 et à la Coupe du monde de hockey 1996.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 ||Molot Perm ||Russie ||6||0||0||0||2|| || || || ||
|-
|1986-1987 ||Molot Perm ||Russie ||1||0||0||0||0|| || || || ||
|-
|1987-1988 ||Molot Perm ||Russie ||67||4||1||5||76|| || || || ||
|-
|1990-1991 || Khimik Voskressensk ||Superliga ||41||2||2||4||52|| || || || ||
|-
|1991-1992 || Hawks de Moncton ||LAH ||3||0||1||1||16|| || || || ||
|- 
|1991-1992|| Jets de Winnipeg || LNH || 27 || 2 || 9 || 11 || 67 || 7 || 0 || 0 || 0 ||39 
|-
| 1991-1992||Khimik Voskressensk  || Superliga || 27 || 1 ||4 ||5 ||24|| || || || ||       
|- 
|1992-1993 || Komets de Fort Wayne || LIH ||3 ||0 ||1 ||1 ||29 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|1992-1993|| Hawks de Moncton || LAH ||9 ||1 ||3 ||4 ||26 ||-|| -|| -|| -|| - 
|- 
|1992-1993||Jets de Winnipeg ||LNH ||56|| 2|| 14|| 16|| 124|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
|1993-1994 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||74 ||0 ||17|| 17|| 165|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1994-1995 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||19 ||1 ||3 ||4 ||27 ||-|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 19994-1995 || Capitals de Washington ||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1995-1996 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1995-1996||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||11 ||2 ||1 ||3 ||24|| 5|| 0|| 0|| 0|| 15 
|- 
| 1995-1996 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||53 ||1 ||8 ||9 ||92 ||-||- ||-||- ||- 
|- 
|1996-1997 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||59|| 1 ||7 ||8 ||108|| -||- ||-||- ||- 
|- 
|1997-1998 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||45|| 2|| 7|| 9|| 85|| -||- ||-||- ||- 
|-
|1997-1998 || Canadiens de Montréal ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||12|| 10|| 1|| 4 ||5 ||12 
|-  
|1998-1999 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||76 ||3 ||9 ||12 ||109|| -||- ||-||-|| - 
|- 
|1999-2000 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||43 ||1 ||5 ||6 ||76 ||-||- ||-||- ||- 
|- 
|1999-2000 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||14|| 0 ||3 ||3 ||10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6 
|- 
|2000-2001 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||67|| 3|| 20|| 23|| 90|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4 
|- 
|2001-2002 || Wolf Pack de Hartford ||LAH ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||-||- ||-||-|| - 
|- 
| 2001-2002||Rangers de New York ||LNH ||39 ||0 ||6 ||6 ||53 ||-||-|| -||- ||- 
|- 
| 2001-2002 || Panthers de la Floride ||LNH ||14 ||0 ||4 ||4 ||11 ||-||- ||-||- ||- 
|- 
|2002-2003 ||Panthers de la Floride ||LNH ||56 ||1 ||1 ||2 ||39 ||-||- ||-||- ||- 
|- 
| 2002-2003||Rampage de San Antonio ||LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||-||-|| -||- ||- 
|- 
|2003-2004 || Roadrunners de Toronto ||LAH ||10 ||0 ||5 ||5 ||8 ||-||- ||-||- ||- 
|- 
|2003-2004||Oilers d'Edmonton ||LNH ||42 ||5 ||13 ||18 ||28 ||-||- ||-||- ||- 
|- 
|2005-2006 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||37 ||3 ||6 ||9 ||29|| -||- ||-||- ||- 
|- 
|2006-2007 || Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga ||32 ||0 ||5 ||5 ||36||7||1||3||4||20 
|-
|2007-2008 || Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga || 30 || 1 || 5 || 6 || 56 || -||- ||-||- ||- 
|- 
|2008-2009 ||Dinamo Minsk ||KHL || 36|| 1|| 4|| 5|| 126|| || || || ||

| 739 || 27 || 135 || 162 || 1151 || 39 || 1 || 4 || 5 || 84

Références 

Naissance à Krasnokamsk
Naissance en octobre 1969
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace